

Geografia

Falmouth – capoluogo di Saint Paul

Falmouth – capoluogo della parrocchia di Trelawny 

Falmouth – città della Cornovaglia 

Falmouth – capoluogo della contea di Pendleton, Kentucky
Falmouth – città della contea di Cumberland, Maine
Falmouth – comune della contea di Barnstable, Massachusetts
Falmouth – census-designated place della contea di Lancaster, Pennsylvania
Falmouth – census-designated place della contea di Stafford, Virginia

Altro
HMS Falmouth (1910) – nave da guerra britannica
HMS Falmouth (F113) – fregata anti-sottomarino di classe Rothesay della Marina militare britannica